Als Verweigerung wird grundsätzlich eine Ablehnung einer Tätigkeit verstanden, etwa

 eine Arbeitsverweigerung
 eine Gehorsamsverweigerung bzw. Befehlsverweigerung
 eine Kriegsdienstverweigerung
 eine Totalverweigerung des Kriegsdienstes
 eine Aussageverweigerung
 eine Verweigerung eines Pferdes an einem Hindernis, siehe Ungehorsam (Pferd)